Het Sloveens voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Slovenië kwalificeerde zich voor de eindronde van het EK van 2000 en de WK’s van 2002 en 2010. Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

Kwalificatiewedstrijden

EK 1996

WK 1998

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1991-2000

2001-2010

2011-heden

Zie ook 
 Sloveens voetbalelftal

Sloveens voetbalelftal